Ainoa – rodzaj porostów
 Ainoa – rodzaj trylobitów